Друга крајишка бригада може означавати:

 Друга крајишка бригада Војске Републике Српске, бригада Војске Републике Српске
 Друга крајишка ударна бригада, бригада Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије (НОВ и ПОЈ)
 Друга крајишка бригада „Змијање“, бригада Босанско-крајишког корпуса Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО)